Субач — название рек в Республики Коми:

 Субач (приток Большой Лоптюги)
 Субач (приток Ёввы)

См. также 
 Большая Суббач
 Малая Суббач